Teneriffarödhake (Erithacus superbus) är en fågelart i familjen flugsnappare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer enbart på ön Teneriffa i Kanarieöarna. Den kategoriseras vanligen som underart till rödhaken, men studier indikerar att den (liksom grancanariarödhaken E. marionae) skiljer sig från rödhaken i mer begränsad mening i utseende och genetik. Det genetiska avståndet är också större gentemot rödhaken än mellan andra [[Endemism[endemiska]] fågelarter på Kanarieöarna och deras närmaste släktingar, som kanarieduva och kanariegransångare. Sedan 2022 urskiljer därför BirdLife Sverige superbus som egen art.

Status 
IUCN erkänner ännu inte Erithacus superbus som art, varför dess hotstatus inte bestämts.

Noter 

Flugsnappare
Fåglar i palearktiska regionen